Антре́г-сюр-Трюїе́р, Антреґ-сюр-Трюїер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 150 км на північний схід від Тулузи, 33 км на північ від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 532 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1012,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 
 Антрег-сюр-Трюїер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Антрег-сюр-Трюїер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон